Приходкин - фамилия:

 Приходкин, Борис Дмитриевич (1877—1950) — русский военный деятель, полковник, награждён Георгиевским оружием.
 Приходкин, Валерий Дмитриевич (род. 1947) — советский и украинский актёр, Заслуженный артист Украины.
 Приходкин, Дмитрий Дмитриевич (1870—1944) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Приходкин, Иван Семёнович — Георгиевский кавалер, подполковник; № 7440; 12 января 1846; командовал Минским пехотным полком в сражении на Альме 8 (20) сентября 1854 года.

См. также 
 Пригожин